Александр Мачерет:
 Мачерет, Александр Вениаминович (1896—1979) — советский режиссёр, киновед, сценарист и педагог, теоретик кино, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
 Мачерет, Александр Яковлевич (1915—1973) — советский архитектор и педагог, брат Ю. Я. Мачерета.